Wereldkampioenschap trial 2017 (mannen)
 Wereldkampioenschap trial 2017 (vrouwen)